Stoke puede referirse a:

 Stoke (Canadá)
 Stoke (Nueva Zelanda)

Inglaterra:
 Stoke (Cheshire)
 Stoke (Plymouth), Devon
 Stoke (Torridge), Devon
 Stoke (Basingstoke and Deane), Hampshire
 Stoke (Havant), Hampshire
 Stoke (Kent)
 Stoke (Suffolk)
 Stoke (Tierras Medias Occidentales)
 Stoke (Worcestershire)
 Stoke-by-Clare, Suffolk
 Stoke-by-Nayland, Suffolk
 Stoke on Tern, Shropshire
 Stoke-on-Trent, Staffordshire
 Stoke Abbott, Dorset
 Stoke Albany, Northamptonshire
 Stoke Aldermoor, Tierras Medias Occidentales
 Stoke Ash, Suffolk
 Stoke Bardolph, Nottinghamshire
 Stoke Bishop, Bristol
 Stoke Bliss, Worcestershire
 Stoke Bruerne, Northamptonshire
 Stoke Canon, Devon
 Stoke Charity, Hampshire
 Stoke Climsland, Cornualles
 Stoke Common, Hampshire
 Stoke Cross, Herefordshire
 Stoke D' Abernon, Surrey
 Stoke Doyle, Northamptonshire
 Stoke Dry, Rutland
 Stoke Edith, Herefordshire
 Stoke End, Warwickshire
 Stoke Farthing, Wiltshire
 Stoke Ferry, Norfolk
 Stoke Fleming, Devon
 Stoke Gabriel, Devon
 Stoke Gifford, Gloucestershire
 Stoke Golding, Leicestershire
 Stoke Goldington, Buckinghamshire
 Stoke Hammond, Buckinghamshire
 Stoke Heath (Shropshire)
 Stoke Heath (Tierras Medias Occidentales)
 Stoke Heath (Worcestershire)
 Stoke Hill (Herefordshire)
 Stoke Hill (Devon)
 Stoke Holy Cross, Norfolk
 Stoke Lacy, Herefordshire
 Stoke Lane, Herefordshire
 Stoke Lyne, Oxfordshire
 Stoke Mandeville, Buckinghamshire
 Stoke Newington, Londres
 Stoke Orchard, Gloucestershire
 Stoke Park, Suffolk
 Stoke Poges, Buckinghamshire
 Stoke Green
 Stoke Pound, Worcestershire
 Stoke Prior, Worcestershire
 Stoke Prior (Herefordshire)
 Stoke Rivers, Devon
 Stoke Rochford, Lincolnshire
 Stoke Row, Oxfordshire
 Stoke St Gregory, Somerset
 Stoke St Mary, Somerset,
 Stoke St. Michael, Somerset
 Stoke St Milborough, Shropshire
 Stoke Sub Hamdon, Somerset
 Stoke Talmage, Oxfordshire
 Stoke Trister, Somerset
 Stoke Wake, Dorset
 Stoke Water, Dorset
 Stoke Wharf, Worcestershire

Véase también:
 Stokes